Pseudotripoconidium är ett släkte av svampar. Pseudotripoconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudotripoconidium